Kambli ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Wilhelm Kambli (1829–1914), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Vinod Kambli (* 1972), indischer Cricketspieler

Siehe auch:
 Kambly